Первая лига Беларуси по футболу 2019 (29-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2019 года в Первой лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 15 команд. Турнир проходит в два круга. Команды, которые заняли 1-е и 2-е место получают право на выход в Высшую лигу. Клуб, занявший 15-е место в Первой лиге, выбывает во Вторую лигу. Команда занявшая 3-е место сыграет переходные матчи с 14-ой командой Высшей лиги. Победитель переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2020 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие первую лигу 
  «Славия-Мозырь» (1-е место, выход в Высшую лигу)
  «Энергетик-БГУ» Минск (2-е место, выход в Высшую лигу)
  «Чисть» (15-е место, вылет во Вторую лигу)
  «ЮАС» (клуб не прошёл лицензирование, вылет во Вторую лигу)

Клубы, пополнившие первую лигу 
  «Смолевичи» (15-е место в Высшей лиге)
  «Днепр» Могилёв (16-е место в Высшей лиге)
  «Спутник» Речица (3-е место, повышение из Второй лиги) вместо «Днепра» Могилёв, который объединился с «Лучом» Минск в команду «Дняпро-МЧЗ» Могилёв.
  «Рух» Брест (1-е место, повышение из Второй лиги)
  «НФК» Минск (2-е место, повышение из Второй лиги)

Клубы-участники

Стадионы

Представительство по регионам

Тренеры и капитаны команд

Турнирная таблица

Статистика сезона

Бомбардиры

Ассистенты

Сухие матчи

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2019
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2019
 Кубок Белоруссии по футболу 2018/2019

Ссылки 
 Статистика на сайте football.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Белоруссия
Спорт в Белоруссии в 2019 году